Juan Rodolfo Wilcock (1919-1978) – poeta, scrittore, critico letterario e traduttore argentino naturalizzato italiano
 Livio Bacchi Wilcock (1940-2013) – traduttore e ispanista italiano

Pagine correlate
 Wilcox